

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2, w tym 1 podstawowa
 Rokitów – wieś w woj. lubelskim, w pow. biłgorajskim, w gminie Turobin
 Rokitów – kolonia wsi Huta w woj. mazowieckim, w pow, lipskim, w gminie Lipsko

Zobacz też 
 Rokitno, Rokity, Rokitniki